Die AEGON International Eastbourne 2015 waren ein WTA-Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Eastbourne. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2015. Das Turnier fand vom 21. bis 27. Juni 2015 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die AEGON International Eastbourne 2015 fand vom 20. bis 21. Juni 2015 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Zudem spielen zwei Lucky Loser im Hauptfeld.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Eastbourne